Орєшников; Орєшніков

Жінки 
 Орєшнікова Наталія Анатолівна (* 1970) — заслужена артистка України, українська театральна акторка та режисер.

Чоловіки 
 Орєшников Борис Олександрович (1938—2004) — радянський футболіст, нападник.
 Орєшников Віктор Михайлович (1904—1987) — радянський живописець і педагог, професор, доктор мистецтвознавства.
 Орєшніков Олександр Миколайович (* 1973) — білоруський футболіст, півзахисник.
 Орєшніков Олексій Васильович (1855—1933) — нумізмат, сфрагіст і геральдист, член-кореспондент АН СРСР.
 Орєшников Роман Олександрович (* 1983) — російський спортсмен-бобслеїст.